Tanenbaum bzw. Tanenboym ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrew S. Tanenbaum (* 1944), US-amerikanischer Informatiker und Lehrbuchautor
 David Tanenbaum (* 1956), US-amerikanischer klassischer Gitarrist
 Elhanan Tanenboym (* 1946), israelischer Geschäftsmann und früherer Oberst der israelischen Streitkräfte
 Morris Tanenbaum (* 1928), US-amerikanischer Chemiker und Manager

Siehe auch:
 Tannenbaum
 Tenenbaum